Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1999 () — 23-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Канаді з 26 грудня 1998 року по 5 січня 1999 року.

Група А

Група А 
Підсумкова таблиця

Результати

Група B

Результати

Втішний раунд 

Результати

Плей-оф

Бомбардири

Воротарі 
<small>Пояснення: І = Матчі, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, СГП = пропущено шайб у середньому за матч, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини</small>

 Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Роберто Луонго
Найкращий захисник:  Віталій Вишневський
Найкращий нападник:  Максим Афіногенов
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Роберто Луонго
Захисники:  Браян Кемпбелл —  Віталій Вишневський
Нападники:  Максим Балмочних —  Даніель Ткачук —  Браєн Джіонта

 Підсумкова таблиця 

 Група В 
Матчі відбулись 27 грудня - 3 січня у угорських містах Секешфегервар та Дунауйварош.
 Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд

 вийшла до Групи А.

Втішний раунд
  –  3–1 (2–0, 1–1, 0–0)
 ' –  9–1 (1–0, 4–1, 4–0) вибула до Групи C. Група С 
Матчі пройшли у Каунасі та Електренаї (Литва) 30 грудня - 3 січня.
 Попередній раунд 
Група A

Група B

 Фінальний раунд 
7-е місце: 3 - 1 
5-е місце: 4 - 3 ОТ 
3-є місце: 6 - 2 
1-е місце: 1 - 0  вийшла до Групи B,  вибула до Групи D. Група D 
Матчі пройшли у місті Новий Сад (Сербія та Чорногорія) 29 грудня - 4 січня.
 Попередній раунд 
Група A

Група B

Група C

1-3 місця СР Югославія вийшла до Групи C.''

4-6 місця

7-9 місця

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1998 у хокеї з шайбою
1999 у хокеї з шайбою
Грудень 1998
Січень 1999
1998 у Канаді
1999 у Канаді
Спорт Вінніпега